Ali Bin Fetais Al-Marri (1965-), haut fonctionnaire et magistrat qatari ;
 Abdul Rahman Mohammed Al Marri (1993-), cavalier qatarien ;
 Jaralla Al-Marri (1988-), footballeur international qatarien ;
 Misfer Al-Marri (1950-2014), pilote de rallyes qatari.

Voir aussi 
 Abu-l-Ala al-Maari (973-1057), poète syrien de langue arabe